Wildenhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Wildenhahn (* 1962), deutscher Maler
 Karl August Wildenhahn (1805–1868), evangelischer Theologe und religiöser Schriftsteller
 Klaus Wildenhahn (1930–2018), deutscher Dokumentarfilmer